Sonata kan syfta på 

 Sonata – ett slags musikverk, se sonat
 Sonata (skivmärke) – ägt av skivbolaget Sonora
 Sonata (läkemedel) – ett läkemedel för behandling av patienter med insomningssvårigheter
 Sonata Arctica – ett finländskt power metal-band
 Hyundai Sonata – en bil